

2 miejscowości w Polsce 
 Bieniasze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Bieniasze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo

Miejscowości na Litwie 
 Bieniasze  – w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Daugieliszki Nowe.